Била́ны — линейные тетрапирролы, производные билана (билина), широко представленные в живой природе в виде вспомогательных светособирающих пигментов и метаболитов гема.

Била́н — еврейская фамилия.

Известные носители 
 Билан, Дима Николаевич (род. 1981) — российский певец и киноактёр; заслуженный артист Российской Федерации (2018), народный артист Кабардино-Балкарской Республики (2008), заслуженный артист Чеченской Республики (2007), заслуженный артист Республики Ингушетия (2007). 
 Билан, Юрий Яковлевич (1902—1963) — советский и украинский историк, доктор исторических наук, профессор, декан исторического факультета Киевского государственного университета имени Т. Г. Шевченко (1944—1948).

Вымышленный персонаж 
 Руф Билан — герой сказочного цикла А. М. Волкова о Волшебной стране.

См. также